Popis registracijskih oznaka za cestovna vozila u AustrijiFE

Registracijske oznake

Primjer 

Registracijske oznake za cestovna vozila
Austrija